Льянос-де-Мохос, :

 Льянос-Мохос — природная область в департаменте Бени, провинция Мохос, Боливия.
 Культура Льянос-де-Мохос, известна также как Гидравлическая культура насыпей — археологическая культура, существовавшая на равнине Льянос-де-Мохос.

Бени (департамент)